Фраксионамијенто лас Брисас има више значења:

 Фраксионамијенто лас Брисас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фраксионамијенто лас Брисас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику